Джурджура: 
 Джурджура (биосферный резерват) — национальный парк на севере Алжира.
  — горный хребет в составе цепи Телль-Атлас.